Де́тская музыка́льная шко́ла № 18:

 Детская музыкальная школа № 18 (Минск)
 Детская музыкальная школа № 18 (Москва)
 Детская музыкальная школа № 18 (Санкт-Петербург)

См. также 
 Школа № 18